Волховский — фамилия, а также топоним:

 Во́лховский — микрорайон Великого Новгорода, до 2004 года посёлок городского типа.
 
 Во́лховский район — район Ленинградской области.
 Во́лховский фронт

Персоналии 
 Волховский, Михаил Николаевич (1868—1944) — русский военачальник, герой Первой мировой войны.
 Волховский, Степан Григорьевич (1786—1858) — тайный советник, один из деятельных и просвещенных деятелей России.
 Волховский, Феликс Вадимович (1846—1914) — русский революционер.
 Олег Волхо́вский — псевдоним российской писательницы-фантаста Натальи Львовны Точильниковой.

См. также 
 
 
 Волховская